Strijkkwartet nr. 17 (Holmboe); Strijkkwartet nr. 17 van Vagn Holmboe
Strijkkwartet nr. 17 (Villa-Lobos); Strijkkwartet nr. 17 van Heitor Villa-Lobos
Strijkkwartet nr. 17 (Weinberg); Strijkkwartet nr. 17 van Mieczysław Weinberg